Die Premier League 2014/15 war die 23. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 116. Erstligasaison im englischen Fußball. Die Saison begann am 16. August 2014 und endete am 24. Mai 2015.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Saisonstatistiken

Torschützenliste

Torvorlagengeberliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Die Meistermannschaft des FC Chelsea 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2014/15. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 2014-15 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2014/15
Fußballsaison 2014/15